Příjmení Dvořáček nosí nebo nosilo více osob:

základní tvar
 Alois Dvořáček (1909–????) – československý basketbalista
 Bohumil Dvořáček (1917–2018) – český pedagog, novoměstský kronikář a čestný občan
 Jan Dvořáček –  více osob, rozcestník
 Karel Dvořáček (1911–1945) – český spisovatel
 Ludvík Dvořáček (1910–1963) – československý basketbalista
 Miroslav Dvořáček (1928–2012) – agent chodec, kterého údajně v roce 1950 udal spisovatel Milan Kundera
 Miloš Dvořáček (* 1951) – český folkový kytarista
 Miloš Dvořáček jr. – český bubeník a multiinstrumentalista
 Vladimír Dvořáček (1934–1983) – český hokejista
 Zdeněk Dvořáček (1929–1988) – český malíř a grafik

ženská (přechýlená) podoba
 Dagmar Dvořáčková – česká televizní hlasatelka
 Vlasta Dvořáčková (1924–2018) – česká básnířka a překladatelka

Podobné příjmení 
 Dvořák